Mandrysch ist der Familienname von:

 Claudia Mandrysch (* 1969), deutsche Fußballspielerin
 John Mandrysch (* 1996), deutscher Radsportler